Келман ( — фамилия.
 Келман, Джеймс (род. 1946) — шотландский писатель, лауреат Букеровской премии.
 Келман, Чарльз (1930—2004) — американский хирург-офтальмолог.